Ю́рий Никола́евич Медве́дев (1 апреля 1920, Мытищи — 19 июля 1991, Гомель) — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1981), заслуженный артист РСФСР (1972).

Биография 
Юрий Медведев родился 1 апреля 1920 года в Московской области, в городе Мытищах.

В 1942 году Юрий закончил Московское городское театральное училище и становится актёром фронтового театра ВТО. После окончания войны актёр по приглашению А. М. Лобанова перешёл в труппу Московского театра имени М. Н. Ермоловой.

Член КПСС с 1971 года.

С 1986 года Юрий Медведев играл на сцене Малого театра СССР.

В кино Юрий Медведев дебютировал в 1954 году, сыграв роль Фёдора Ерохина в фильме «Испытание верности». Наибольшую известность Юрий Медведев получил как исполнитель комедийных ролей в кино. Юрий Николаевич был мастером сатирического эпизода, обладал ярким комедийным дарованием. Среди самых заметных работ — Груздев в телефильме Ярополка Лапшина «Угрюм-река», Шешковский в фильме Иосифа Хейфица «Плохой хороший человек».

Озвучивал советские мультфильмы, снимался на телевидении.

Интересный факт: Юрий Медведев был одним из десяти актёров, которые снялись в обеих экранизациях романа «12 стульев» (у Леонида Гайдая и Марка Захарова). Кроме него, в обоих фильмах снялись Эдуард Бредун, Павел Винник, Георгий Вицин, Вячеслав Войнаровский, Савелий Крамаров, Григорий Шпигель, Анатолий Калабулин и Анатолий Обухов.

Умер 19 июля 1991 года в городе Гомеле, где был на съёмках, на операционном столе — отказало сердце. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (2 уч.).

Его двоюродная сестра была последней женой актёра Михаила Пуговкина.

Творчество

Роли в театре 
 «Старые друзья» Л. А. Малюгина — Сеня Горин
 «Люди с чистой совестью» П. П. Вершигоры — Сундук
 «Лес» А. Н. Островского — Счастливцев
 «Старший сын» А. В. Вампилова — Сарафанов
 «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Телегин
 «Недоросль» Д. И. Фонвизина — Кутейкин
 «Князь Серебряный» по А. К. Толстому — Михеич
  — «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Режиссёр: Виталий Иванов — Кутейкин

Фильмография 

  — Испытание верности — Фёдор Акимович Ерохин, шофёр
  — Васёк Трубачёв и его товарищи — Павел Васильевич, отец Васька́ Трубачёва
  — Дело было в Пенькове — Зефиров
 1957 — Борец и клоун — Никитка
 1957 — Отряд Трубачёва сражается — Павел Васильевич, отец Васька́ Трубачёва
  — Дорогой мой человек — Евгений Родионович
 1958 — Стучись в любую дверь — Пяткин
  — Бессонная ночь — Пулин
 1960 — Дама с собачкой — чиновник, партнёр по карточным играм Докторского клуба
 1960 — Нормандия — Неман — старшина Иванов, механик
  — Вольный ветер — Фома
 1961 — Длинный день — Гребешков
 1961 — Человек-амфибия — уличный продавец рыбы
 1961 — Артист из Кохановки — Щука, управляющий кладбищами
 1961 — Любушка — секретарь в сельсовете
  — Весёлые истории — Аким Иванович, управдом 
 1962 — В мёртвой петле — одессит-циник
 1962 — Грешный ангел — Клименков, учитель математики по прозвищу «Колобок»
 1962 — Половодье — Микитка
 1962 — Как рождаются тосты — работник отдела снабжения треста
  — Короткие истории — председатель домкома
 1963 — Штрафной удар — корреспондент
 1963 — Большой фитиль — чиновник-взяточник
  — Ко мне, Мухтар! — Федя
  — Наш дом — посетитель пивной
  — В городе С. — доктор Свешников
 1966 — Крылья — Борис Григорьевич
 1966 — Саша-Сашенька — Птахин
 1966 — Чёрт с портфелем — Федулов
  — Угрюм-река — Груздев
 1968 — Щит и меч — офицер в бюро по трудоустройству
  — Адъютант его превосходительства — Никита из банды Ангела
 1969 — Мы с Вулканом — Баранов
 1969 — Преступление и наказание — Андрей Семёнович Лебезятников
  — Любовь к трём апельсинам — Сценариус
  — 12 стульев — театрал
 1971 — Шельменко-денщик — Лопуцковский
 1971 — Жизнь и смерть дворянина Чертопханова — Недопюскин
  — Москва — Кассиопея — академик Василий Анистифорович Огонь-Дугановский
 1973 — Плохой хороший человек — Шешковский
 1973 — Месяц в деревне (телеспектакль) — Афанасий Иванович Большинцов
  — Отроки во Вселенной — академик Василий Анистифорович Огонь-Дугановский
 1974 — Тёща — Полещук
  — Невеста с севера — Николай Петрович Гребешков
 1975 — Меняю собаку на паровоз — Тимофеев
 1975 — Ералаш (выпуск 4, эпизод «Однажды…») — второй минисюжет — контролёр
  — 12 стульев — председатель тиражной комиссии
 1976 — Огненное детство — Сомов, телеграфист
 1976 — Семь похищенных женихов — Муроди
 1976 — Ты — мне, я — тебе! — браконьер 1976 — Туфли с золотыми пряжками — кучер 1976 — Несовершеннолетние — милиционер Куваев  — Три весёлые смены — Владимир Викторович  — Ася — русский турист  — Особых примет нет — Джон Скотт 1978 — Ералаш (выпуск 16, эпизод «Все четыре колеса») — мужчина качающий колёса машины  — Двадцать шесть дней из жизни Достоевского — Урлов Второй, помощник пристава  — Я — Хортица — Военный врач 1981 — Берегите женщин — дядя Вова 1981 — Вот такая музыка — Иван Дмитриевич  — Там, на неведомых дорожках… — Гаврила 1982 — Шурочка — Лещенко 1982 — Ералаш (выпуск 33, эпизод «Шёл автобус пятый номер») — мужчина с ковром  — Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные — директор школы  — Володькина жизнь — Иннокентьевич 1984 — Зудов, вы уволены! — Ломакин  — После дождичка в четверг — Егорий  — Нужные люди — Сидор Никанорович 1986 — Хорошо сидим! — Иван Иванович, посажённый отец 1986 — К расследованию приступить — Галкин 1986 — Степная эскадрилья — дядя Митя  — Человек с бульвара Капуцинов — Стаффи, пожилой ковбой  — Захочу — полюблю — нотариус  — Воспоминание о «Коровьем марше» — отдыхающий 1991 — Говорящая обезьяна — председатель комиссии 1991 — Семь дней с русской красавицей — носильщик 1991 — Красный остров — Святослав Владимирович Бунша-Корецкий, управдом Озвучивание мультфильмов 
  — Оранжевое горлышко — петух Бровкин  — Сказка о золотом петушке — старший царевич  — Кот, который гулял сам по себе — Пёс  — Краденое солнце — Ёж  — А в этой сказке было так… — Царь, отец Несмеяны  — Голубая стрела — деревянный генерал 1985 — Клад — Крот  — Новоселье у Братца Кролика — Братец Кролик / Братец Опоссум  — Белая цапля — портной  — Домовой и хозяйка — Кот  — Соловей — слуга-чтец Озвучивание фильмов 
  — Морозко — слепой-хромой-глухонемой попрошайка (роль Андрея Стапрана)
  — Работа над ошибками — редактор (роль Юрия Катина-Ярцева)

 Радиопостановки 
 Клуб знаменитых капитанов — Мистер Пиквик 1962 — «Приключения Чиполлино» (грампластинка) — синьор Крот'' (композиция З. Потаповой и С. Богомазова, музыка Н. Пейко. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия»)

Примечания

Ссылки 
 Медведев Юрий Николаевич: Досье // Сайт проекта «Аниматор.ру»]

Артисты фронтовых бригад (театров) в Великой Отечественной войне
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Персоналии:Малый театр Москвы
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище